Gallo-Romeins museum
 Gallo-Romeins Museum (Aat)
 Gallo-Romeins Museum (Tongeren)